daróc, hagyományos népi ruházkodásban használatos szövetfajta

Települések
 Horvátország
 Várdaróc település Eszék-Baranya megyében
 Magyarország
 Beregdaróc település Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
 Fülpösdaróc település Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
 Lénárddaróc település Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
 Tibolddaróc település Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
 Románia
 Daróc település Kolozs megyében
 Homoróddaróc település Brassó megyében
 Királydaróc település Szatmár megyében
 Nádasdaróc település Kolozs megyében
 Pusztadaróc település Szatmár megyében
 Szlovákia
 Daróc település az Eperjesi kerület Kisszebeni járásában
 Nagydaróc település az Besztercebányai kerület Losonci járásában
 Panyidaróc település az Besztercebányai kerület Losonci járásában
 Szepesdaróc település az Eperjesi kerület Lőcsei járásában